Кучерук — украинская фамилия. Известные носители:

 Кучерук, Валент Викторинович (1916—2003) — зоолог, чумолог, эколог, крупный организатор отечественной медико-биологической науки.
 Кучерук, Владислав Викторович (род. 1999) — украинский футболист, чемпион мира среди молодёжных команд 2019 года.
 Кучерук, Григорий Иванович (1921—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Кучерук, Николай Герасимович (род. 1960) — народный депутат Украины.
 Кучерук, Ольга Олеговна (род. 1997) — российская лыжница.

Примечания